Парламентские выборы в Финляндии (1933) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-3 июля 1933 года.

Результаты выборов

Примечания 

3
1933 год в Финляндии
Финляндия
1933